Футбольний матч між збірними Угорщини і Англії відбувся 25 листопада 1953 року на «Вемблі» (Лондон).

Посилання 
 Статистика матчу на сайті Eu-Football.info 
 Статистика матчу на сайті Englandstats.com 

1953 у футболі
Матчі збірної Англії з футболу
Матчі збірної Угорщини з футболу
Події 23 листопада